DM i håndbold 1943-44 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 DM i håndbold 1943-44 (mænd)
 DM i håndbold 1943-44 (kvinder)